В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок африканских наций 2017 года в Габоне, проходящем в период с 14 января по 5 февраля 2017 года.

Информация о клубах, количество матчей и голов за сборную, а также возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Габон

Буркина-Фасо

Камерун

Гвинея-Бисау

Группа B

Алжир

Тунис

Сенегал

Зимбабве

Группа C

Кот-д’Ивуар

ДР Конго

Марокко

Того

Группа D

Гана

Мали

Египет

Уганда

Примечания 

2017